

Geografia 
 Lecce – città della Puglia, capoluogo dell'omonima provincia
 Lecce nei Marsi – comune della provincia dell'Aquila

Persone 
 Elisa Lecce – calciatrice italiana
 Stephen Lecce – politico canadese
 Tony Lecce – ex calciatore italiano naturalizzato canadese

Altro 
 Unione Sportiva Lecce, detta comunemente Lecce – società calcistica dell'omonima città